

Astronomia
 110 Lydia – asteroide della fascia principale

Cinema
 Lydia – film del 1918 diretto da Holger-Madsen
 Lydia – film del 1941 diretto da Julien Duvivier

Geografia 
 Lydia – census-designated place della Contea di Darlington, Carolina del Sud
 Lydia – census-designated place della Parrocchia di Iberia, Louisiana

Musica
 Lydia – cantante spagnola
 Lydia – gruppo musicale statunitense

Navi
 Lydia nave passeggeri dal 1967 spiaggiata a Le Barcarès.

Onomastica
 Lydia – variante del nome proprio di persona italiano Lidia

Personaggi
 Lydia – personaggio dell'ambientazione Greyhawk di Dungeons & Dragons
 Lydia – personaggio della serie televisiva EastEnders
 Lydia – personaggio della serie televisiva Heroes
 Lydia – personaggio dei Peanuts
 Lydia – personaggio di Teen Wolf

Pagine correlate
Lidia (disambigua)